Amerikai Egyesült Államok
 Laurier (Washington)

 Kanada
 Laurier (Manitoba)
 Laurier-Station

Nevek
 Laurier (vezetéknév)